17: Greatest Hits − album składający się z największych przebojów portorykańskiego piosenkarza Ricky’ego Martina; czwarta z kolei kompilacja artysty. Krążek wydano 11 lipca 2011 roku wyłącznie z przeznaczeniem obrotu na brytyjskim rynku muzycznym. Płyta objęła 24. miejsce listy przebojów UK Albums Chart. Album nie był promowany żadnym wydawnictwem singlowym.

Lista utworów

Informacje o albumie 
Na krążku znajdują się nagrania w językach hiszpańskim i angielskim, pochodzące z wszystkich studyjnych wydawnictw Martina poza albumami: Ricky Martin (1991), Me amarás (1993), Almas del silencio (2003). Dodatkowo, na trackliście znalazły się przeboje z kompilacji The Best of Ricky Martin (2002), albumu DVD One Night Only (1999) oraz albumu koncertowego MTV Unplugged (2006). Płyta nie obfituje w żaden nowy materiał Ricky’ego Martina.

Daty wydania

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 Oficjalna strona internetowa Ricky’ego Martina 

Kompilacje Ricky’ego Martina
Albumy muzyczne wydane w roku 2011
Albumy wyprodukowane przez Waltera Afanasieffa
Albumy wyprodukowane przez Desmonda Childa
Albumy wyprodukowane przez Williama Orbita